Schnorbach ist ein geographischer Name:
 Schnorbach, Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Schnorbach, Oberlaufname bei Schnorbach des Wahlbach (Benzweiler Bach), vielleicht auch Tiefbachs, linker Zufluss des Benzweiler Bachs (zum Simmerbach) an der Hoffmannsmühle von Wahlbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Schnorbach ist ein Familienname:
 Hermann Schnorbach (1949–2021), deutscher Pädagoge und Autor
 Josef Schnorbach (1893–1973), Verwaltungsangestellter und Politiker (CDU), von 1946 bis 1960 Oberbürgermeister von Koblenz

Siehe auch:
 Schnorrenbach